

Sport 
 Inter Mediolan – włoski klub piłkarski
 Inter Bratysława – słowacki klub sportowy
 Inter Zaprešić – chorwacki klub piłkarski
 Inter Turku – fiński klub piłkarski
 Inter D'Escaldes – andorski klub piłkarski
 İnter Baku – azerski klub piłkarski
 Inter Luanda – angolski klub piłkarski
 SC Internacional – często nazywany Inter, brazylijski klub piłkarski
 Internacional Limeira ("Inter de Limeira") – brazylijski klub piłkarski
 Inter Miami CF – amerykański klub piłkarski
 Puchar Intertoto – turniej piłkarski

Gospodarka 
 InterCity
 Inter RAO JES
 Inter Groclin Auto S.A.
 InterREGIO

Informatyka 
 Inter-Access Point Protocol
 Inter-Domain Routing
 Inter-Process Communication

Inne znaczenia 
 Inter-Services Intelligence
 Inter (stacja telewizyjna)

Zobacz też 
 interes

fr:Internacional